Olenjok (rivier), een rivier in de Russische autonome republiek Sacha
 Olenjok (plaats), een plaats aan de benedenloop van deze rivier